

Geografia 
 Shah Bahrami – villaggio nel Shahrestān di Kavar, in Iran

Persone 
 Mansour Bahrami – ex tennista iraniano naturalizzato francese
 Ramin Bahrami – pianista iraniano
 Samad Nikkhah Bahrami – cestista iraniano